Palazzo Firmian –  palazzo di Trento, sede di istituto bancario
 Palazzo Firmian –  palazzo di Mezzocorona, sede municipale
 Palazzo Firmian –  palazzo di Milano che si trovava in  via Fatebenefratelli

Pagine correlate 
 Firmian